Galovac je lahko:
 Galovac, Bjelovar (Hrvaška)
 Galovac, Galovac (Hrvaška)
 Galovac, otoček v jadranskem morju